Arroyomolinos, comune spagnolo della provincia di Cáceres
 Arroyomolinos, comune spagnolo della comunità di Madrid
 Arroyomolinos de la Vera, comune spagnolo della provincia di Cáceres
 Arroyomolinos de León, comune spagnolo della provincia di Huelva